Nova Fátima kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Fátima (kommun i Brasilien, Bahia), 
 Nova Fátima (kommun i Brasilien, Paraná), 

Robotskapade Brasilienförgreningar